Йоанис Папаталасиу Анагност () е зограф от Халкидики, представител на Галатищката художествена школа.

Биография 
Роден е в халкидическата паланка Галатища в семейството на попа зограф Таласий Галатищки около 1814 година. В 1822 година поради Халкидическото въстание семейството се прехвърля на Скиатос, където е баща му и чичовците му, като по това време Йоанис е на осем. Учи в гръцкото училище на Скопелос. Работи като зограф заедно с баща си в Галатища. Зографи са и синът му Астерьос Анагност и внукът му Темистоклис.

В Кондиката на „Свети Атанасий“ в Солун се казва, че в 1845 година е нает зографът Йоанис Анагност за позлатяването и изписването на амвона и владишкия трон, за позлатяването на колоните в храма, както и за изписването на Дванадесетте апостоли.

Негови са иконите „Христос Вседържител“ (1843), „Света Богородица Одигитрия“, „Свети Николай“ (1849), „Свети Димитър и Свети Георги“ (1849), „Архангелски събор“ (1852) и „Свети Атанасий и Свети Харалампий“ (1862) от храма „Свети Николай“ в Галатища, подписани „διά χειρός Ιωάννου παπα Θαλασσίου αναγνώστου“. В храма „Успение Богородично“ в Галатища негови са иконите „Рождество Богородично“ (1847), подписана „Ιωάννου Παπαθαλασσίου Α“, „Свети Георги и Свети Димитър“ (1849), подписана „διά χειρός Ιωάννου παπα Θαλασσίου αναγνώ-στου“, „Света Троица“ (1851), подписана „διά χειρός Ιω Π΄Θαλασσίου“, „Свети Антоний и Свети Атанасий“ (1848), „Архангелски събор“ (1855) и „Въведение Богородично“, подписана „διά χειρός Ιωάννου Αναγνώστου“. В галатищкия храм „Свети Йоан Предтеча“ негова е иконата на Свети Николай (1859). В храма „Света Параскева“ негови са „Разпятие“ (1849), подписана „διά χειρός Ιωάννου παπα Θαλασσίου“, „Свети Николай“ (1859), подписана „χειρ Ιω π Θ αναγνώστου“ и „Света Параскева“ (1860), подписана „διά χειρός Ιωάννου παπα Θαλασσίου αναγνώστου“.

В Солун, в храма „Свети Георги“ има негова икона на Света Богородица Елеуса Кикос (1865) с подпис „διά χειρός Ιωάννου παπα Θ αναγνώστου“, а в „Света Богородица Нова“ има негова икона на Света Богородица Сладколюбеща.

Родословие

Бележки 

Гръцки иконописци
Родени в Галатища
Представители на Галатищката художествена школа
Македонски гърци